Kajsa Britta Kling, född 25 december 1988 i Åre, är en svensk före detta alpin skidåkare, som tävlade i störtlopp, super G och storslalom. I augusti 2018 kom beskedet att hon avslutar sin karriär.

Kling kom med i den svenska OS-truppen 2010 och var med i träningsåket inför OS-störtloppet, men på grund av en febersjukdom missade hon både störtlopps- och kombinationstävlingen. I den olympiska storslalomtävlingen slutade hon på en 26:e plats.

Den 28 december 2010 kraschade Kling så svårt i storslalomåket i Semmering att resten av säsongen 2010/2011 var över. 

På klubbsidan tävlar hon för Åre SLK. Hon blev svensk mästare i parallellslalom 2009, i storslalom 2009 och 2010, i störtlopp 2009, Super-G 2009 och 2010 samt i alpin superkombination 2008.

Den 14 december 2013, vid tävlingar i Sankt Moritz, slutade hon på andra plats i super-G, och fick därmed för första gången stiga upp på prispallen i världscupsammanhang.

Nu är hon expertkommentator på Viasats nya kanal Viasat Sport Vinter.

Resultat i Olympiska vinterspelen

Olympiska vinterspelen 2014

 Bröt i första åket.

Olympiska vinterspelen 2010

Resultat i världsmästerskap

Världsmästerskapen i alpin skidsport 2015

Världsmästerskapen i alpin skidsport 2007

 Bröt i första åket.

Världscupen

Säsongsresultat

Pallplatser

Resultat i Världscupen

Världscupen i alpin skidåkning 2014/2015

 Bröt i första åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2013/2014

 Bröt i första åket.
 Bröt i andra åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2012/2013

 Startade ej i första åket.
 Bröt i första åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2011/2012

 Startade ej i första åket.
 Bröt i första åket.
 Bröt i andra åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2010/2011

 Bröt i första åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2009/2010

 Bröt i första åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2008/2009

 Bröt i första åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2007/2008

 Startade ej i första åket.
 Bröt i första åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2006/2007

Källor 
 
 FIS-Ski.com – Kajsa Kling – World Cup season standings
 FIS-Ski.com – Kajsa Kling – Results
 Sports-Reference.com – Kajsa Kling – Olympic results
 Swedish Olympic Committee (SOK) – Kajsa Kling – 
 Kajsa Kling gör VM-debut på hemmaplan

Fotnoter 

Svenska alpina skidåkare
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2010 från Sverige
Tävlande i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2010
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2014 från Sverige
Tävlande i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2014
Alumner från Mittuniversitetet
Personer från Åre
Födda 1988
Levande personer
Kvinnor
Svenska idrottare under 2000-talet